Саркел:

 Саркел — хазарский, позже древнерусский город-крепость на левом берегу реки Дон.
 Саркел — посёлок в Цимлянском районе Ростовской области.